Усово — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Артёмовской волости.

География 
Деревня расположена на юге области, примерно в 17 километрах на юго-восток от районного центра, города Невель, в 3 километрах от границы с Белоруссией и примерно в 265 километров от Пскова.

В 5 верстах к востоку находилась деревня Борисково, ныне урочище Борисково.
В 4 верстах к востоку находилась деревня Гнилово, ныне урочище Гнилово.

Население

История 
С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Лобковской волости.

Инфраструктура 
В деревне работают магазин Невельского райпо, МОУ «Советская основная общеобразовательная школа», фельдшерско-акушерский пункт и Усовская сельская библиотека-клуб.

Транспорт 
Деревня связана автобусным маршрутом с городом Невелем. В зимнее время автобус совершает рейсы ежедневно, что связано с необходимостью подвоза школьников в школу, расположенную в деревне.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Невельского района, Лобковская волость

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)